Scotch Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scotch Hill (New York)
 Scotch Hill (Pennsylvania)
 Scotch Hill (West Virginia)